Kerstroos kan verwijzen naar twee niet-verwante soorten planten:
Kerstroos (Helleborus) (Helleborus niger) - een plant uit het geslacht Helleborus (nieskruid);
Kerstster (Euphorbia) (Euphorbia pulcherrima) - een plant uit het geslacht Euphorbia (wolfsmelk).